Sant'Eulogio di Edessa, vescovo, celebrato il 23 aprile;
Sant'Eulogio (†259), martire con San Fruttuoso e sant'Augurio, celebrato il 21 gennaio;
Sant'Eulogio di Costantinopoli (†370), martire a Costantinopoli con altri compagni di fede, celebrato il 3 luglio;
Sant'Eulogio di Ivrea (V secolo), vescovo di Ivrea, celebrato il 13 novembre;
Sant'Eulogio di Cordova, (†859) vescovo di Toledo, martire a Cordova con i santi Rodrigo e Salomone, ad opera dei Musulmani; celebrato l'11 marzo.

Bibliografia 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3

Collegamenti esterni